Wanted — слово-заголовок в американских объявлениях о розыске преступников, означающее «разыскивается».

Статьи в Википедии с этим названием:
 Wanted — песня американского кантри-певца Хантера Хейза, выпущенная в марте 2012 года.
 Wanted — американский порнофильм 2015 года.

Оригинальное название произведений:
 Особо опасен — американский боевик 2008 года.
 Особо опасен — индийский боевик 2009 года.
 Особо опасен — серия комиксов Марка Миллара, выпущенная в 2003—2005 годах.

См. также 
 The Wanted — британо-ирландский бойз-бенд, а также название их дебютного альбома.